La Rocca ima više značenja:
 La Rocca, Modena
 La Rocca, Reggio Emilia
 La Rocca, Treviso